Ladislav Rygl (1947) – combinatista nordico cecoslovacco
Ladislav Rygl (1976) – combinatista nordico ceco